Sylver:

 Sylver — бельгийская музыкальная группа, работающая в основном в стилях евро-транс и евроденс.
 Sylver — корабельная установка вертикального пуска ракет, разработанная французской компанией DCNS.